Бурмази могу да буду:

 Бурмази (Берковићи), насељено мјесто у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Бурмази (Столац), насељено мјесто у општини Столац, Федерација БиХ, БиХ